Essequibo (também grafado Esequibo), é o nome dado originalmente à região leste da então Guiana Inglesa, vendida ao Reino Unido pela Holanda, junto aos territórios de Berbice e Demerara. Por Essequibo pode estar à procura de:
Território Essequibo - região da Guiana, disputada pela Venezuela.
Rio Essequibo
Essequibo (colônia) - antiga colônia holandesa.
Outros:
Ilhas Essequibo-Demerara Ocidental 

Desambiguação